Název Lužná má více obcí:
 Lužná (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Lužná (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
…částí obcí:
 Lužná (Větřní) – část obce Větřní v okrese Český Krumlov
 Lužná (Kopřivná) – část obce Kopřivná v okrese Šumperk
 Lužná (Bor) – část města Bor v okrese Tachov
 Lužná (Huntířov) (dříve Philippenau) – osada v katastrálním území Stará Oleška obce Huntířov v okrese Děčín

…dále:
 Lužná (přítok Osoblahy) – potok na Osoblažsku v okrese Bruntál